Červený Újezd est un toponyme qui peut désigner :

Červený Újezd, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Červený Újezd, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie